RLM può riferirsi a:

 RLM, una consociata interamente controllata della Lockheed Martin Corporation, con una presenza significativa nel settore della difesa australiana;
 Real Life Ministries, una chiesa non confessionale cristiano evangelico in Idaho;
 Red Letter Media, una casa di produzione cinematografica americana che ha raggiunto la fama moderato per loro 'Plinkett Recensioni '

Sigle 
 Reichsluftfahrtministerium – Ministero dell'Aria della Germania nazista
 Right-to-left mark – carattere di controllo Unicode per la scrittura da destra verso sinistra con codice UTF-8: E2 80 8F

Codici 
 RLM – codice vettore ICAO di Royal American Airways